Le terme « Cabba » peut faire référence à :
 le , montagne éthiopienne ;
 le , plateau éthiopien ;
 Cabba, personnage de Dragon Ball Super ;
 le Chabab Ahly Bordj Bou Arreridj (CABBA), club algérien de football ;
 , album de Nils-Aslak Valkeapää de 1976.

Voir aussi